Dans un système naturel, humain ou  comme dans une théorie qui en rend compte, un point de basculement (ou point de bascule) est un seuil dans l'évolution du système au-delà duquel son état ou son fonctionnement change qualitativement.

Notamment :
 en physique, un point de basculement est un seuil dans une boucle d'hystérésis au-delà duquel le système change rapidement d'état ;
 en sociologie, un point de bascule est une transition qui voit la généralisation d'un phénomène auparavant rare ;
 dans la théorie des catastrophes, pour un système dynamique et en dynamique des systèmes, un point de basculement est la valeur d'un paramètre pour laquelle l'ensemble des équilibres changent brusquement (bifurcation) ;
 en climatologie, les points de basculement dans le système climatique sont des seuils au-delà desquels de grands changements affectent le climat.

Une évolution en sens inverse peut ne pas conduire à un basculement inverse (un retour en arrière) ou y conduire mais pour un seuil différent (hystérésis), on parle alors de point de non-retour.

Notes et références

Notes

Références 

Physique